Турнір проводився вперше.

Алісон ван Ейтванк виграла титул, здолавши в фіналі Юлію Путінцеву з рахунком 1–6, 6–4, 6–3.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Шаслива лузерка

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Зовнішні посилання
 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Astana Open - Singles
2021 у казахському спорті